Комбофонте́н () — кантон во Франции, находится в регионе Франш-Конте, департамент Верхняя Сона. Входит в состав округа Везуль.

Код INSEE кантона — 7005.

Коммуны кантона 
Всего в кантон входят 16 коммун, из них главной является Комбофонтен.

Население 
Население кантона на 2010 год составляло 3380 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхняя Сона на сайте INSEE

Кантоны департамента Верхняя Сона